Амброзіо () — прізвище португальського походження. Відомі носії:
 Алессандра Амброзіо — бразильська супермодель
 Каміла Амброзіо Магальяес — бразильська футболістка